

Ludzie 
 Brooke Bundy – amerykańska aktorka 
 Doc Bundy – amerykański kierowca wyścigowy
 King Kong Bundy – amerykański wrestler
 Laura Bell Bundy – amerykańska aktorka
 McGeorge Bundy – amerykański polityk
 Seren Bundy-Davies – brytyjska lekkoatletka 
 Ted Bundy – amerykański seryjny morderca
 Tom Bundy – amerykański tenisista

Postacie fikcyjne 
 Al Bundy – postać z serialu Świat według Bundych grana przez Eda O’Neilla

Filmy 
 Ted Bundy (film)